Sibianor aurocinctus — вид пауков из семейства пауков-скакунчиков. Встречается в Палеарктике.

Систематика 
До 2001 года вид был известен под названием Bianor aurocinctus.

Ссылки 
 Picture (as Bianor aurocinctus)

Литература 
 Platnick, Norman I. (2007): The world spider catalog, version 8.0. American Museum of Natural History.

Пауки-скакунчики
Животные, описанные в 1865 году